Лига Леумит 1981/1982 — 30-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1981/1982
Израиль
Израиль
1981 год в Израиле
1982 год в Израиле